Hound kan syfta på:

 Hound, Hampshire, en ort och civil parish i Hampshire, England
 Hound, en robot i Transformersuniversumet, se Autobot